Název Lazy (ve staré češtině lada – pole ležící ladem, v novější češtině nářečně pole ležící o samotě, původně louku nebo pole, které bylo získáno tříbením lesa, často tedy vysoko položené pole nebo paseky, kopanice, vyklučené pole, slovensky roztroušená horská osada) může označovat:
 Lazy (Orlová) – část města Orlová v okrese Karviná
 Lazy (Lázně Kynžvart) – ves spadající pod město Lázně Kynžvart v okrese Cheb
 Lazy (Polsko) – vesnice v polské části Těšínska
 Lazy (Zlín) – čtvrť ve městě Zlíně
 Lazy pod Makytou – slovenská obec v okresu Púchov
 Slatinské Lazy – slovenská obec v okresu Detva
 Nové Lazy – historický název části slovenské obce Sobotiště, poblíž části Halabrinovci

přírodní objekty
 Lazy (přírodní rezervace) – přírodní rezervaci v CHKO Bílé Karpaty v okrese Zlín
 Zázrivské lazy – slovenské chráněné území u obce Zázrivá

hory a vrchy
 Lazy (Kaznějovská pahorkatina) – 424 m vysoký vrchol nad vesnicí Nebřeziny v okrese Plzeň-sever
 Lazy (798 m) – vrchol severovýchodně od vesnice Olšina v okrese Český Krumlov

jiný význam
 Důl Lazy – uhelný důl v okrese Karviná
 Lazy (skladba) – hudební skladba skupiny Deep Purple

Reference

Související články 
 Láz
 Lázy
 Chudolazy